Nederland:
Croy (Nederland), een buurtschap in de gemeente Laarbeek, genoemd naar het nabijgelegen kasteel
Kasteel Croy, een kasteel in de gemeente Laarbeek
Croy (bier), een biermerk, genoemd naar Kasteel Croy
De Hurk/Croy, een bedrijventerrein in Eindhoven, in de kastelenbuurt

Verenigd Koninkrijk:
Croy (Inverness), een plaats in Schotland
Croy (North Lanarkshire), een plaats in Schotland
Station Croy, een station in Croy (North Lanarkshire)
Croy Line, een spoorlijn in Schotland

Overige:
Croy (gemeente), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud

Personen
Huis Croÿ, een adellijk geslacht
Lijst van heren en vrouwen van Croy